Passo de montanha — local de transposição de uma montanha ou de uma cadeia de montanhas

Brasil
 Portela (Itaocara) — distrito do estado do Rio de Janeiro

Escolas de samba 
 Portela (escola de samba) — do Rio de Janeiro
 Portela (Belém)
 Portela da Zona Sul — de São Paulo
 Portela do Sul — de Novo Hamburgo

Portugal
 Aeroporto Humberto Delgado — ou Aeroporto da Portela, Lisboa

Freguesias 
 Portela (Amares)
 Portela (Arcos de Valdevez)
 Portela (Loures)
 Portela (Monção)
 Portela (Penafiel)
 Portela (Vila Nova de Famalicão)
 Portela das Cabras — Vila Verde
 Portela do Fojo — da Pampilhosa da Serra
 Portela Susã — de Viana do Castelo

Desambiguações de topônimos